Линда Вулвертон () (род. 19 декабря 1952) — американская ,  и , чьи самые известные работы включают сценарии и либретто нескольких известных фильмов и сценических мюзиклов Disney. Она первая женщина, написавшая анимационный фильм для «Красавицы и Чудовища» (1991), который также является первым анимационным фильмом, когда-либо номинированным на премию «Оскар» за лучший фильм. Она также стала со-автором сценария «Короля Льва» (1994), предоставила дополнительный сюжетный материал для фильма «Мулан» (1998) и адаптировала свой собственный сценарий «Красавицы и Чудовища» в либретто бродвейской адаптации фильма, за которую получила номинацию на премию «Тони» и получила премию Оливье.

Среди её последних работ — сценарий «Алисы в стране чудес», имевший огромный кассовый успех, что сделало её первой женщиной-сценаристом с приписыванием единственного сценариста для фильма стоимостью в миллиард долларов, и сценарий «Малефисенты», а также сценарии сиквелов этих фильмов.

Она представлена .

Ранняя жизнь и образование 
Вулвертон родилась в 1952 году в Лонг-Бич, штат Калифорния. В детстве она начала играть в местном детском театре, спасаясь от того, что она назвала «травматическим детством». В 1969 году окончила школу с отличием по школьной театральной программе. Она училась в , получив степень бакалавра театрального искусства в 1973 году. После окончания колледжа она поступила в , чтобы получить степень магистра театра для детей.

Карьера

Первые работы 
После получения степени магистра Вулвертон основала собственную детскую театральную компанию. Она писала, режиссировала и выступала по всей Калифорнии в церквях, торговых центрах, школах и местных театрах. Также она начала работать педагогом по драматическому искусству в 1979 году. В 1980 году она начала работать секретарем для CBS, где в конечном итоге стала руководителем программирования, сосредоточившись как на детском, так и на ночном программировании. Во время перерывов на обед Вулвертон написала свой первый подростковый роман, «». После увольнения с работы в 1984 году и начала работать заместителем учителя, она написала свой второй роман, также подростковый «». Выпущенные в 1986 и 1987 годах, оба были опубликованы .

В это время Вулвертон начала писать сценарии для детских телешоу. С 1986 по 1989 год она написала эпизоды для мультсериалов как Звёздные войны: Эвоки, Денис-непоседа, Настоящие охотники за привидениями, ,  и Чип и Дейл спешат на помощь. После того, как она устала писать для анимационных телешоу, она выразила заинтересованность в работе в студии театральной анимации Disney, но её агент разочаровал её, посчитав, что она «не готова». Не согласившись с этим, Вулвертон отправилась в офис Disney в Бербанк, штат Калифорния, и передала секретарю книгу «Бегущий перед ветром», попросив её «дать её кому-нибудь прочитать». Два дня спустя ей позвонил Джеффри Катценберг, тогдашний председатель студии Disney, и позвал её на интервью.

Работы для Disney 
Вулвертон была нанята для написания сценария для Disney Feature Animation «Красавица и Чудовище», став первой женщиной, написавшей анимационный фильм для студии. С начала 1985 по 1988 год две разные команды сценаристов по очереди адаптировали сказку Жанны-Мари Лепренс де Бомон в художественный фильм, но Вулвертон преуспела, включив в сюжет свои собственные идеи, например, сделав главного героя книжоголиком. После выхода в 1991 году «Красавица и Чудовище» получила всеобщее признание критиков, став первым анимационным фильмом, когда-либо номинированным на премию «Оскар» за лучший фильм, и получившим премию «Золотой глобус» за лучший фильм — мюзикл или комедия.

Успех «Красавицы и чудовища» привёл Вулвертон к работе над несколькими проектами с Disney. Она со-написала сценарий фильма с живым действием «Дорога домой: Невероятное путешествие», выпущенного в 1993 году, и снова работала с Disney Animation, помогая предпроизводственной разработке сюжета «Аладдина», выпущенного в 1992 году, и со-написала сценарий «Короля Льва», выпущенного в 1994 году. И «Аладдин», и «Король Лев» были отмечены кассовыми сборами и получили признание критиков. За это время она также адаптировала свой собственный сценарий «Красавицы и Чудовища» в бродвейский мюзикл, который был признан критиками в 1994 году, в результате чего она была номинирована на  и получила премию Оливье за лучший новый мюзикл. Она предоставила дополнительный сюжетный материал для «Мулан», выпущенного в 1998 году, и со-написала либретто сценического мюзикла «Аида», который открылся на Бродвее в 2000 году и вызвал признание критиков.

В 2007 году она завершила сценарий, в котором взрослая Алиса из «Приключений Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла возвращается в  из-за мысли, которая была у неё в голове много лет. Она представила сценарий продюсерам ,  и Джо Роту, которые передали его Disney. Студия сразу приняла проект, назначив режиссёром Тима Бёртона. Выпущенная в 2010 году «Алиса в стране чудес» заработала более 1 миллиарда долларов, что сделало Вулвертон первой и на сегодняшний день единственной женщиной-сценаристом, с приписыванием единственного сценариста для фильма стоимостью в миллиард долларов. В 2010 году Disney предложил ей написать сценарий «Малефисенты» — пересказ мультфильма «Спящая красавица» с точки зрения главного злодея. Как и в случае с «Красавицей и Чудовищем», фильм находился в разработческом аду, пока к его написанию не присоединилась Вулвертон. Позже она описала свою версию сказки как «полное переосмысление, а не просто пересказ одного и того же сюжета». «Малефисента» была выпущена в 2014 году.

Вулвертон написала сценарий для «Алисы в Зазеркалье», продолжению фильма Disney с живым действием 2010 года «Алиса в стране чудес». Фильм был выпущен в 2016 году.

В 2015 году было объявлено, что Вулвертон была нанята для написания продолжения «Малефисенты». Фильм был выпущен в 2019 году.

Другие работы 
Вулвертон написала либретто бродвейского мюзикла «Лестат», адаптацию «Вампирских хроник» Энн Райс, который пред-дебютировал в 2005 году в Сан-Франциско и стала самой прибыльной пред-Бродвейской пьесой в истории города. Мюзикл открылся на Бродвее в 2006 году. Она со-написала сценарий повествования для документального фильма National Geographic «», вышедшего в 2007 году. В 2014 году она объявила, что готовит пилот для телесериала. Это было позже объявлено что Lifetime решила адаптировать роман «» с Вулвертон в качестве исполнительного продюсера сериала и сценариста пилотного эпизода. Адаптация в итоге была выпущена как телевизионный фильм.

Темы

«Сильные женские персонажи» 

Работы Вулвертон известны за их «сильных женских персонажей». Она известна тем, что проложила путь внутри Disney для создания сильных женских главных героев, в основном благодаря тому, что она написала Белль, главную героиню «Красавицы и Чудовища». Белль — умная и сильная молодая женщина, героиня Disney, которая занимается «чем-то другим, кроме ожидания прихода своего принца». Empire приветствовала Белль как «героиню-феминистку, которая [является] более разносторонней, чем предыдущие персонажи Disney». Сама Вулвертон сказала, что Белль «сдвинула нас на несколько дюймов вперёд. Она была читательницей. Она не полагалась на свою красоту, чтобы пройти через мир. Она не была жертвой, ожидающей прихода своего принца. Она была активным персонажем».

В «Алисе в стране чудес» она дала главной героине Алисе Кингсли авантюрную, любознательную, неконформную личность, которая заставляет персонажа подвергать сомнению ценности викторианского общества и, в конечном итоге, разорвать помолвку, чтобы стать исследователем мира. По этому поводу Elle сказала: «В своей версии Страны чудес она [Вулвертон] представила зрителям женского персонажа, счастье или коммерческий успех которой не зависели от мужчины». Описывая свою работу в фильме, Вулвертон сказала: «Все, что я хотела сказать об Алисе, заключалось в том, что вы должны прокладывать свой собственный путь. Вы не можете пойти по чужой [дороге]. Это ваша мечта; это ваша жизнь. Вам не нужно, чтобы вам говорили другие люди, что делать с собой. Вам решать».

Размышляя о своих женских персонажах, Вулвертон сказала: «В свое время я пришла как феминистка. И когда ко мне впервые подошли сделать „Красавицу и Чудовище“, я знала, что нельзя сделать возвратную жертву/героиню Disney. Мы не собирались приобретать это как женщины после целого пробуждения в 70-х. Никто этого не примет. Это помогло мне взглянуть на этих принцесс Disney по-другому. Я чувствую, что вы должны иметь вдохновляющее сообщение, иначе вы не будете иметь отношения к делу. Если вы не будете оставаться в курсе того, как люди и как женщины подходят к жизни сейчас, это не будет казаться правдой».

Личная жизнь 
Вулвертон разведена с продюсером Ли Фликером, с которым у неё есть дочь Китон, родившаяся в 1991 году. Она живёт в , и у неё две собаки

Работы

Фильмы

Театральные постановки

Романы

Телевидение

Награды и номинации 
Премия «Тони»
 Номинация за  за Красавицу и Чудовище (1994)

Премия Лоренса Оливье
 ПОБЕДИТЕЛЬ за лучший новый мюзикл за Красавицу и Чудовище (1998) ПОБЕДИТЕЛЬ за выдающийся вклад в написании сценария (2016)

 Примечания 

 Ссылки 
 
 
 Playbill.com
 Linda Woolverton Видео произведено от ''

Выпускники Университета штата Калифорния в Фуллертоне
Выпускники Университета штата Калифорния в Лонг-Бич
Писательницы США XX века
Писательницы США XXI века
Сценаристы США XX века
Сценаристы США XXI века
Сценаристки США
Сценаристы анимации
Сотрудники Walt Disney Animation Studios